Ел Ремате има више значења:

 Ел Ремате (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Ремате (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ремате (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ремате (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ремате (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ремате (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ремате (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ремате (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ремате, Љанитос де Куча (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ремате (Николас Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Ремате (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ремате (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ремате (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику